Aquabase.org ou La base de données collaborative en aquariophilie était un site en ligne en français sur l'aquariophilie, l'ichtyologie et les poissons de manière générale. Aquabase.org est un site 100% amateur et entièrement gratuit créé dans sa première version en 1999 par Ludovic ROBINOT. Aquabase.org avait pour but et par la collaboration de tous de fournir tous types de renseignements sur l'aquariophilie en général. Composé de plusieurs milliers d'ébauches sur les poissons, les plantes aquatiques, et le matériel nécessaire à la bonne maintenance du vivant aquatique de loisir, Aquabase.org a longtemps été une référence en la matière avec plus de 600 000 membres inscrits et une équipe de plus de 20 bénévoles a sa barre. 
Après la parution de la V2 du site en 2004, le site n'évolue plus considérablement et reste en ligne ainsi depuis.

Selon la base de données des marques INPI, la marque Aquabase est déposée par plusieurs entreprises, tant dans l'Union Européenne qu'en qualité de marque internationale dans les domaines aquatiques et industriels.

Le , le co-webmaster Jean-Michel VALLS - Rami13500 sous son pseudo - quitte le site.

Le mardi , le site annonce une fermeture prochaine, toutes les pages sont alors inaccessibles, hormis celle d'accueil, cette dernière quitte la toile, définitivement, le  et avec elle un forum vieux de plus de dix-huit années.

Parmi ses membres les plus actifs et investis :
- ankou92
- Aymerix (cowebmaster)
- ben350ci
- Burnus
- Brutus
- cb71
- chprieur
- elobulle
- jackezdaniel
- john33
- Jtangany
- kaiser402
- lrobinot (webmaster)
- Pacu
- Pélagie 
- qg
- rio400
- Sibelius 
- tigresie
- hongitonkwoman
- Rami13500 (cowebmaster)

Références 
(inaccessible le 06-07-2022)

Site officiel 
 La base de données collaborative en aquariophilie, inaccessible le 06-07-2022

Aquariophilie
Soin à l'animal de compagnie
Ressource en ichtyologie